Пере́йра () — португальская фамилия, распространённая также в соседней испанской провинции Галисия, которую можно перевести как «грушевое дерево». Известные носители:

А 
 Перейра, Альваро (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Перейра, Аналия де Виктория (1941—2009) — ангольская политическая деятельница.
 Перейра, Андре (футболист) (род. 1995) — португальский футболист.
 Перейра, Андреас (род. 1996) — бразильский футболист, полузащитник.
 Перейра, Антониу (1888—1978) — португальский борец и тяжелоатлет.
 Перейра, Аристидиш (1923—2011) — политик Кабо-Верде и Гвинеи-Бисау.
 Перейра, Астрожилду (1890—1965) — бразильский историк, журналист, научный писатель, литературный критик.

В 
 Перейра, Валдемир (род. 1974) — бразильский боксёр.
 Перейра, Валдир (Диди; 1928—2001) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Перейра, Витор (род. 1968) — португальский футбольный тренер.

Г 
 Перейра, Гильермо Ариэль (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Перейра, Гомес (1500—1567) — испанский философ и врач.

Д 
 Перейра, Данилу (род. 1991) — португальский футболист, полузащитник.
 Перейра, Дарио (род. 1956) — уругвайский футболист, защитник.
 Перейра, Домингуш Симойнш (род. 1963) — политический деятель Гвинеи-Бисау, премьер-министр Гвинеи-Бисау в 2014—2015 годах.

Ж 
 
 Перейра, Жоэл (род. 1996) — португальский футболист швейцарского происхождения, вратарь.
 Перейра, Жуан (Жамба; род. 1977) — ангольский футболист.

К 
 Перейра, Карлос Эмилиано (Карлиньос) (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.
 Перейра, Кен (род. 1973) — канадский хоккеист на траве.
 Перейра, Киган (род. 1991) — канадский хоккеист на траве.
 Перейра, Клебер (род. 1975) — бразильский футболист, нападающий.

Л 
 Перейра, Леобальдо (род. 1972) — кубинский гребец-каноист.
 Перейра, Леонардо (Лео Перейра; род. 1996) — бразильский футболист.

М 
 Перейра, Максимильяно (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Перейра, Марсело (род. 1995) — гондурасский футболист.
 
 Перейра, Маурисио (род. 1990) — уругвайский футболист.

Н 
 Перейра, Наталия (род. 1989) — бразильская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Перейра, Нелсон (род. 1975) — португальский футболист.
 Перейра, Николас (род. 1970) — венесуэльский теннисист и спортивный комментатор.

П 
 Перейра, Патрисия (род. 1967) — перуанская и мексиканская актриса.
 Перейра, Паула (род. 1967) — бразильская актриса.
 Перейра, Педру (род. 1998) — португальский футболист, играющий на позиции защитника.

Р 
 Перейра, Раймунду (род. 1956) — политический деятель Гвинеи-Бисау.
 Перейра, Рикардо Гусман (род. 1991) — уругвайский футболист.
 Перейра, Рикарду (род. 1976) — португальский футболист.
 Перейра, Роберто (род. 1991) — аргентинский футболист.

С 
 Перейра, Силвиу Мануэл (род. 1987) — португальский футболист.
 Перейра, Симеон Энтони (1927—2006) — католический прелат, архиепископ Карачи.
 Перейра, Себастьян (1976) — бразильский дзюдоист.

Т 
 Перейра, Тельяна (род. 1988) — бразильская теннисистка.
 Перейра, Томас Ромеро (1886—1982) — временный президент Парагвая, после переворота, совершенного генералом Альфредо Стресснером против президента Федерико Чавеса.
 Перейра, Тьяго (род. 1986) — бразильский пловец, специализирующийся в плавание кролем и комплексом.
 Перейра, Тьягу (род. 1975) — португальский футболист.

У 

 Перейра, Уильям Леонард (1909—1985) — американский архитектор.

Ф 
 Перейра, Факундо (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Перейра, Федерико Эрнан (род. 1989) — аргентинский футболист.

Х 
 Перейра, Хайр (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Перейра, Хоакин (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Перейра, Хонатан (род. 1987) — испанский футболист.
 Перейра, Хэл (1905—1983) — американский художник-постановщик.

Э 
 Перейра, Эдуардо (род. 1954) — уругвайский футболист.
 Перейра, Эжидио (род. 1986) — бразильский футболист.
 Перейра, Элиас  (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Перейра, Эрик (род. 1985) — бразильский футболист.
 Перейра, Эрнани (род. 1978) — бразильский и азербайджанский футболист.

Составные фамилии 
 Алвареш Перейра, Нуну (1360—1431) — португальский военачальник.
 
 Барбоза Перейра, Рикарду Домингуш (род. 1993) — португальский футболист, полузащитник.
 Гарбини Перейра, Мишел (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.
 Кошта Перейра, Алберту да (1929—1990) — португальский футболист.
 Мартинс Перейра, Кристофер (род. 1997) — люксембургский футболист.
 Пинтос Перейра, Франсиско Рикардо (1880—1968) — уругвайский деятель рабочего и коммунистического движения, историк-марксист, политический публицист.
 Перейра Гомес, Фелипе Андерсон (род. 1993) — бразильский футболист.
 Перейра-Кинтеро, Мануэль-Леонель (род. 1948) — кубинский писатель, журналист, переводчик, литературный критик и кинодраматург.
 Перейра Кошта, Вагнер (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Перейра Роке, Майкон (род. 1988) — бразильский футболист.
 Перейра де Кейрос, Мария Изаура (1918—2018) — бразильский социолог.
 Перейра де Оливейра, Майкон (1988—2014) — бразильский футболист.
 
 
 Перейра дус Сантус, Адалберту (1905—1984) — бразильский военный и государственный деятель, генерал армии, вице-президент Бразилии в 1974—1979 годах.
 Перейра дус Сантус, Нелсон (1928—2018) — бразильский кинорежиссёр и сценарист, представитель нового кино.
 Перейра Лисасо, Нидия (1920—1998) — уругвайский композитор.
 Перейра Мендес, Нилтон (1976—2006) — бразильский футболист.
 Перейра Салас, Эухенио (1904—1979) — чилийский историк.
 Родригес Перейра, Леонарду (род. 1988) — бразильский футболист.
 Силва Перейра, Жуан Педру да (род. 1984) — португальский футболист.
 Фонтеш Перейра де Мелу, Антониу Мария де (1819—1887) — португальский политический и государственный деятель.

География 
 Перейра — город, расположенный на западе Колумбии
 Перейра — район Португалии, Мирандела
 Перейра — район Португалии, Барселуш
 Перейра — район Португалии, Монтемор-у-Велью
 Перейра — коммерческий аэропорт, расположенный в черте города Перейра (департамент Рисаральда, Колумбия).

Составные названия 
 Мигел-Перейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Перейра-Баррету — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сан-Висенте-де-Перейра-Жузан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Симан-Перейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

Прочее 
 Агилас Перейра — колумбийский футбольный клуб из города Перейра.
 Депортиво Перейра — колумбийский футбольный клуб из города Перейра.

См. также 
 Витор Гомеш Перейра Жуниор (Жуни́ньо; род. 1989) — бразильский футболист.
 Денилсон Перейра Невес (род. 1988) — бразильский футболист.
 Жозе Жоан Перейра — восточнотиморский футболист.
 Уоллас Фернандо Перейра (род. 1986) — бразильский футболист.
 Фабио де Матос Перейра (Фабиньо; род. 1982) — бразильский футболист.
 Эвертон Антонио Перейра (род. 1979) — бразильский футболист.
 Перейр
 Перейро
 Перейру
 Перейра да Силва
 Парк Перейра